Mumme 

bezeichnet

 ein Bier oder Malzgetränk, siehe Braunschweiger Mumme
 veraltet eine Larve 
 veraltet eine Vermummte
 in der Flussschifffahrt einen in den Grund des Stroms eingerammten Pfahl, welcher etwa 1–1½ m über den Wasserspiegel hervorragt und zur Bezeichnung der Untiefen etc. dient. Dieser wird auch als Maal bezeichnet.

ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Mumme (* 1958), deutscher Gefäßchirurg
 Fridel Mumme (1898–1983), ehemalige Schauspielerin und Wahrzeichen der Stadt Hannover
 Gerhard Mumme (* 1945), deutscher Journalist
 Willi Mumme (* 1946), deutscher Fußballspieler